Bois (poble celta), poble celta que s'establí en diversos indrets europeus
 Toponímia:
 Alta Normandia:
 Bois-Guillaume, municipi al departament del Seine-Maritime
 Bois-Guillaume-Bihorel, antic municipi al departament del Sena Marítim
 Alts de França:
 Bois-Grenier, municipi al departament del Nord
 Bois-Bernard, municipi al departament del Pas de Calais  
 Bois-lès-Pargny, municipi al departament de l'Aisne  
 Alvèrnia-Roine-Alps:
 Le Bois (Savoia), municipi al departament de la Savoia  
 Le Bois-d'Oingt, municipi delegat al departament del Roine  
 Lo Bois (Droma), municipi al departament de la Droma  
 Cantó de Lo Bois dei Baroniás, cantó al districte de Niom (departament de la Droma)
 Saint-Bois, antic municipi al departament de l'Ain  
 Borgonya - Franc Comtat:
 Bois-d'Amont, municipi al departament del Jura  
 Bois-d'Arcy (Yonne), municipi al departament del Yonne  
 Bois-de-Gand, municipi al departament del Jura  
 Bois-Sainte-Marie, municipi al departament de Saona i Loira
 Gran Est: Bois-de-Champ, municipi al departament dels Vosges
 Gran París:
 Cantó de Bois-Colombes, cantó al districte de Nanterre (departament dels Alts del Sena, França)
 Paris-Est-Marne et Bois, divisió o établissement public territorial 
 Illa de França:
 Bois-d'Arcy (Yvelines), municipi al departament d'Yvelines
 Bois-Colombes, municipi al departament dels Alts del Sena  
 Bois-Herpin, municipi al departament de l'Essonne  
 Bois-le-Roi (Sena i Marne), municipi al departament del Sena i Marne  
 Breuil-Bois-Robert, municipi al departament d'Yvelines  
 País del Loira: Bois-de-Céné, municipi al departament de Vendée
 Normandia:
 Bois-Anzeray, municipi al departament de l'Eure  
 Bois-Arnault, municipi al departament de l'Eure  
 Bois-d'Ennebourg, municipi al departament del Sena Marítim  
 Bois-l'Évêque, municipi al departament del Sena Marítim  
 Bois-Guilbert, municipi al departament del Sena Marítim  
 Le Bois-Hellain, municipi al departament de l'Eure  
 Bois-Héroult, municipi al departament del Sena Marítim  
 Bois-Himont, municipi al departament del Sena Marítim  
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen, municipi al departament de l'Eure  
 Bois-Normand-près-Lyre, municipi al departament de l'Eure  
 Bois-le-Roi (Eure), municipi al departament de l'Eure  
 Le Bois-Robert, municipi al departament del Sena Marítim  
 Cantó de Bois-Guillaume, cantó francès del departament del Sena Marítim
 Cesny-Bois-Halbout, antic municipi al departament de Calvados  
 Nova Aquitània:
 Bois (Charente), municipi al departament del Charente  
 Bois (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim 
 Le Bois-Plage-en-Ré, municipi al departament del Charente Marítim  
 Lo Bois (Alta Viena), municipi al departament de l'Alta Viena  
 Biografies:
 Cécile Bois (Talença, Gironda, 1971), actriu francesa
 Emil du Bois-Reymond (1818-1897), metge alemany conegut pels seus estudis del potencial elèctric dels actes nerviosos 
 Paul du Bois-Reymond (1831-1889), matemàtic alemany conegut pels seus estudis sobre equacions diferencials